Симон-Боливар — название ряда муниципалитетов в Венесуэле:
 Симон-Боливар (муниципалитет штата Ансоатеги)
 Симон-Боливар (муниципалитет штата Миранда)
 Симон-Боливар (муниципалитет штата Сулия)